Chiesa dei Santi Maurizio e Compagni a Campodenno
 Chiesa dei Santi Maurizio e Compagni a Tregiovo, frazione di Novella

Pagine correlate 
 Basilica di San Maurizio
 Cattedrale di San Maurizio
 Chiesa di San Maurizio